Talke steht für:

 Talke, englisches Dorf in der Grafschaft Staffordshire
 Alfred Talke GmbH & Co. KG, Logistikunternehmen für die Chemische und Petrochemische Industrie
 Frank E. Talke, Professor für Mechanical Engineering an der University of California
 Helga Talke (* 1936), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Katrin Talke (* 1976), deutsche Betriebswirtin und Hochschullehrerin
 Michael Talke (* 1965), deutscher Opern- und Theaterregisseur und Dramaturg